11-й Чемпионат мира по боксу проходил в Белфасте (Северная Ирландия) с 3 по 10 июня 2001 года.

Медалисты

Медальный зачёт

Примечания 

Июнь 2001 года
Спорт в Белфасте
Чемпионаты мира в Великобритании
Международные соревнования по боксу в Великобритании
Спорт в Великобритании в 2001 году